Recreatieve weg 106, Spaarnwoude
 Recreatieve weg 106, Schouwen-Duiveland